Кураксу́ський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Аксуського району Жетисуської області Казахстану. Адміністративний центр — село Кураксу.

Населення — 461 особа (2009; 655 в 1999).

Примітки 

Сільські округи Аксуського району